Оберлига 1984/1985 — 38-й чемпионат ГДР по футболу. Турнир начался 18 августа 1984 года и завершился 1 июня 1985 года. Чемпионом этого сезона в 7-й раз подряд стало берлинское «Динамо». Призовые места также заняли дрезденское «Динамо» и «Локомотив», в еврокубки помимо них попал «Висмут». Покинули Оберлигу «Хеми» (Лейпциг) и «Мотор» (Зуль).

Лучшим бомбардиром чемпионата стал нападающий «Динамо» (Берлин) Райнер Эрнст с 24 мячами, лучшим игроком года был признан центральный защитник «Динамо» (Дрезден) Ханс-Юрген Дёрнер.

Турнирная таблица

Легенда таблицы и примечания

Лучшие бомбардиры

Ссылки 
 

ГДР
ГДР
1984/1985